Aßfalg ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Aßfalg (1847–1922), deutscher Ordensgeistlicher im Trappistenorden
 Julius Aßfalg (1919–2001), Professor für die Wissenschaft vom Christlichen Orient
 Otto Aßfalg (1915–1980), deutscher Ordensgeistlicher im Trappistenorden
 Winfried Aßfalg (* 1940), Sonderschulrektor a. D. und Autor